

Toponymes

Puebla de Alcollarín, province de Badajoz (Estrémadure) ;
 Puebla de Azaba, province de Salamanque (Castille-et-León) ;
 La Puebla de Cazalla, province de Séville (Andalousie) ;
 Puebla de Don Fadrique, province de Grenade (Andalousie) ;
 La Puebla de Híjar, province de Teruel (Aragon) ;
 La Puebla de los Infantes, province de Séville (Andalousie) ;
 Puebla del Príncipe, province de Ciudad Real (Castille-La Manche) ;
 Puebla del Prior, province de Badajoz (Estrémadure) ;
 La Puebla del Río, province de Séville (Andalousie) ;
 Puebla de Vallbona, province de Valence ;
 Santiago de la Puebla, province de Salamanque (Castille-et-León).

Puebla, capitale de l'État de Puebla
 la ville a donné son nom à deux sièges, celui de 1847 et celui de 1863 ;
 Puebla, nom d'une station de la Ligne 9 du métro de Mexico.

Patronyme 

 Alberto Fernandez de la Puebla Ramos (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Carlos Manuel Puebla (1917-1989), compositeur cubain ;
 Miguel Alfredo González Puebla (1986-2017), joueur cubain de base-ball ;
 Morante de la Puebla (1979-), matador espagnol.

Voir aussi 
 Le plan Puebla-Panamá, destiné à développer le Sud du pays et l'Amérique centrale.
Patronyme hispanique